Weltmeister im Einer-Kunstradfahren der Männer

Referenzen 
http://www.sport-komplett.de/sport-komplett/sportarten/r/radsport/hst/91.html
https://www.hallenrad-wm-2021.de/ergebnisse

!1er-Kunstradfahren der Manner
Kunstradfahren, Weltmeister, Einer, Manner
Einer-Kunstradfahren der Manner